Југовић је, пре свега, српско презиме које у мањој мери се могу наћи у Хрватској, Босни и Херцеговини и Црној Гори.

Познати људи 

 Богдан Југовић Хајнц (1882–1905), српски пешадијски поручник и четнички војвода
 Владимир Југовић (1969– ), бивши југословенски фудбалер
 Дамјан Југовић (14. век), најстарији од девет браће Југовића
 Драгана Југовић (1963– ), оперски певач
 Иван Југовић (историчар) (1772–1813), српски историчар
 Иван Југовић (свештеник) (16. век), српски римокатолички свештеник
 Јован Југовић (1886–1926), пилот Краљевине Србије
 Петар Југовић (17. век), кнез Ћипроваца
 Радисав Југовић (1915–1943), учесник Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије

Види још 
 Девет Југовића
 РК Југовић
 ОФК Југовић

Референце 

Српска презимена
Хрватска презимена